Subcetate két romániai település román neve:
 Gyergyóvárhegy
 Hátszegváralja

Lásd még 
 Valkóváralja (Sub Cetate)
 Zeteváralja (Sub Cetate)